Luksemburg:
 Betzdorf – miejscowość i gmina

Niemcy:
 Betzdorf – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Betzdorf – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Betzdorf-Gebhardshain – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Inne:
 Betzdorf – ród